Мизино-Лапшиновка — село в Татищевском районе Саратовской области. Входит в состав Вязовского муниципального образования.

География 
Расположено село в восточной части района, в верхнем течении реки Старый Курдюм, в 28 км от районного центра пгт. Татищево.

История 
Основано в 1780 году. В селе имеются полная средняя общеобразовательная школа, дом культуры.

Население

Примечания 

Населённые пункты Татищевского района